Джаянт Балига (; 28 апреля 1948 год, Мадрас, Индия) — американский инженер в области электроники. Известен как один из изобретателей биполярного транзистора с изолированным затвором.

Награды 
 1993 — Премия Морриса Либманна
 1999 — Медаль Ламме
 2010 — Национальная медаль США в области технологий и инноваций
 2014 — Медаль почёта IEEE
 2015 — Глобальная энергия

Примечания

Ссылки 
 Описание исследований и биографическая справка 

Электротехники США
Лауреаты премии Морриса Либманна
Награждённые Национальной медалью США в области технологий и инноваций
Награждённые медалью почёта IEEE
Лауреаты премии «Глобальная энергия»
Награждённые медалью Ламме
Действительные члены IEEE
Выпускники Политехнического института Ренсселера